Бартизана (, , , ) — небольшая башенка, выступающая за пределы основной стены. Как правило, строилась на углах крепостной стены или крупной башни.

История

Ранний период 
Известна в фортификации с XIV века. Такие башни строились для того, чтобы одновременно иметь возможность наблюдать за стенам крепости или замка, и в случае опасности вести боковой обстрел врагов, которые попытаются взобраться на стену или разрушить её. При этом воин оставался под защитой и стрелял через узкие бойницы. То есть, по сути, бартизана ликвидировала «слепые зоны». Ведь человек, находящийся непосредственно на стене не мог видеть, что происходит у её основания. Или ему приходилось перевешиваться через край, подвергая себя опасности. Ранние бартизаны редко имели крышу.

XVI–XVIII века 

Со временем бартизана превратилась в место, где нёс службу караульный. Поэтому такое сооружение часто называют сторожевой башенкой. Соответственно для защиты от осадков её накрывали крышей. После XV века при возведении мощных крепостей выступающие башни утратили актуальность, поэтому  бартизаны оказались весьма востребованы. При бастионной системе на каждом углу, где смыкались стены, часто строили выступающую за их пределы небольшую крытую башенку. Такая конструкция обычно поддерживалась ступенчатыми каменными выступами. По форме бартизаны могли быть круглыми, многоугольными или квадратными.

XIX век  
После XVIII века бартизаны стали часто используемым декоративным украшением замков и особняков. Особенно популярны такие башенки оказались в стилях неоготика и шотландская баронская архитектура. Очень часто ими украшали верхние углы крупных башен. 

В начале XX века украшение зданий бартизанами вышло из моды.

Литература

Примечания

Ссылки 

Архитектура Средневековья
Фортификационные сооружения